Владислав Володимирович Герасимчук ( 17 серпня 1998, Смига, Дубенський район, Рівненська область, Україна) — український футболіст, захисник.

Життєпис 
Народився 17 серпня 1998 року у смт. Смига Дубенського району Рівненської області. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за колектив «КОЛІФКС» (Костопіль), де провів 58 ігор (3 голи).

Клубна кар'єра 
Впродовж 2015—2018 років виступав за юнацький склад полтавської «Ворскли» в Українській Прем'єр-лізі U-19 та за молодіжний склад донецького «Олімпіка» в УПЛ U-21, за цей період Владислав провів 50 офіційних матчів. 

У липні 2018 року підписав контракт із «Вересом» (Рівне), за який дебютував 18 липня того ж року в матчі кубка України проти ФК «Минай», а 22 липня вперше зіграв у чемпіонаті проти хмельницького «Поділля». 

Проте незабаром залишив рівненську команду та підписав контракт із чернівецькою «Буковиною», за яку дебютував 26 серпня в матчі чемпіонату другої ліги України проти вінницької «Ниви». У зимове міжсезоння за обопільною згодою сторін припинив співпрацю з чернівецьким клубом.

Статистика 
Станом на 3 листопада 2018 року

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Уродженці Смиги
Українські футболісти
Футболісти «Вереса» (Рівне)
Футболісти «Буковини» (Чернівці)